Heudorf ist der Ortsname von

 Heudorf bei Meßkirch, Ortsteil der Stadt Meßkirch, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Heudorf im Hegau, Ortsteil der Gemeinde Eigeltingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Heudorf (Dürmentingen), Ortsteil der Gemeinde Dürmentingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Heudorf (Glött), Ortsteil der Gemeinde Glött, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Heudorf (Scheer), Ortsteil der Stadt Scheer, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Heudorf (Worpswede) gehörte als Ortschaft zur Gemeinde Hüttenbusch. Am 1. März 1974 wurde die heutige Einheitsgemeinde Worpswede gegründet, die sich aus den vorher eigenständigen Gemeinden Worpswede, Waakhausen, Überhamm, Schlußdorf, Mevenstedt, Neu Sankt Jürgen, Hüttenbusch und Ostersode zusammensetzt.
 Heudorf ist der deutsche Name von Sienna (Stronie Śląskie).

Heudorf ist der Familienname folgender Personen:
 Bilgeri von Heudorf (~1406–1476), schwäbischer Ritter, Feudalherr und Kriegsherr